Church [čörč] může znamenat:
 anglicky církev, sbor, kostel

příjmení
 Alonzo Church (1903–1995), americký matematik, logik a filozof
 Churchova–Turingova teze, hypotéza o povaze a výpočetní síle mechanických strojů
 Francis Church (1839–1906), americký vydavatel a novinář
 Frederic Edwin Church (1826–1900), americký malíř
 Charlotte Church (* 1986), velšská zpěvačka
 Thomas Dolliver Church (1902–1978), americký zahradní architekt
 Thomas Haden Church (* 1960), americký herec, scenárista a režisér